Fuori di testa è il titolo italiano di diversi film:

Fuori di testa (Fast Times at Ridgemont High, 1982), regia di Amy Heckerling, con Sean Penn
Fuori di testa (Loose Screws, 1985), regia di Rafal Zielinski
Fuori di testa (Bad Taste, 1987), regia di Peter Jackson
Fuori di testa (Breaking Loose, 1988), regia di Rod Hay
Fuori di testa (Delirious, 1991), regia di Tom Mankiewicz, con John Candy